«Getaway» - o «The Getaway» - puede referirse a:

Cine y televisión 
 The Getaway (1941), película dirigida por Edward Buzzell.
 The Getaway (1972), película dirigida por Sam Peckinpah, con Steve McQueen y Ali MacGraw.
 The Getaway (1994), película dirigida por Roger Donaldson, con Alec Baldwin y Kim Basinger.
 Getaway (2013), película protagonizada por Ethan Hawke y Selena Gomez.
 Getaway (1992-), programa de TV.

Música 
 The Getaway (2016), álbum de la banda californiana Red Hot Chili Peppers.
 The Getaway (2016), canción de Red Hot Chili Peppers, compuesta por Anthony Kiedis y Flea.
 The Getaway (2008), canción de Moneta.
 The Getaway (2004), canción de Hillary Duff.
 Getaway (1966), canción de Georgie Fame.
 Getaway (1976), canción de Earth, Wind & Fire.

Videojuegos 
 The Getaway (2002), serie de videojuegos:
 The Getaway.
 The Getaway: Black Monday.

it:The Getaway